DEPA:

  (DEPA) — общепринятая англоязычная аббревиатура Датского агентства по охране окружающей среды () при Министерстве охраны окружающей среды ()
 Distributed Enhanced Processing Architecture (DEPA) — принцип построения сетевых систем видеонаблюдения от Sony.
 DEPA — государственная корпорация, занимающаяся распределением газа в Греции